

Sources 
 .
 .

Savenay - Landerneau